Слово — це одиниця мови.

Слово також може означати:

Наука 
 Машинне слово — група бітів, фіксованої для кожної комп'ютерної архітектури довжини
  — добуток утворений елементами групи та їх оберненими

Література 
 Слово (жанр) — жанр давньої української літератури
 Слово (видання) — видання, газети та журнали
 Слово (об'єднання) — об'єднання українських письменників
 Видавничий дім «Слово»

Релігія 
 Слово (християнство) — прояв Бога